Die ukrainische Snooker-Meisterschaft 2005 war ein Snookerturnier, das vom 5. bis 8. Oktober 2005 in Lwiw stattfand.

Ukrainischer Meister wurde zum ersten Mal Serhij Issajenko, der sich im Finale mit 5:4 gegen Kostjantyn Kulyk durchsetzte. Den dritten Platz belegte der Lette Artūrs Neilands und Walerij Kowtun. Titelverteidiger Hryhorij Chymotschka schied als Viertplatzierter seiner Gruppe in der Vorrunde aus.

Modus 
Die 28 Teilnehmer wurden in sechs Gruppen eingeteilt, in denen sie im Ligamodus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde. Erstmals wurde das Turnier für ausländische Spieler geöffnet, es nahmen vier Letten und ein Russe teil. Anders als im Vorjahr waren keine Frauen vertreten.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde

Einzelnachweise 

2005
Snookerveranstaltung 2005
Billardturnier in Lwiw